Everett může být:
místopisné jméno
 Everett (Massachusetts), město v USA
 Everett (Washington), město v USA
 Boeing Everett Factory, továrna na letadla
 Everett AquaSox, baseballový klub z Everettu
 Everett Station, autobusové nádraží v Everettu
 Everettská námořní stanice, základna US Navy
 Everettský masakr, násilné potlačení demonstrace IWW v roce 1916
 Everettovo pohoří, hory v Antarktidě
příjmení
 Betty Everettová (1939–2001), americká zpěvačka
 Daniel Everett (* 1951), americký lingvista
 Danny Everett (* 1966), americký atlet
 Hugh Everett (1930–1982), americký fyzik
 Mark Oliver Everett (* 1963), americký hudebník
 Rupert Everett (* 1959), anglický herec
křestní jméno
 Everett Dirksen (1896–1969), americký politik
 Everett McGill (* 1945), americký herec